Schollen steht für:

 Schollen, Familie der Plattfische
 Schollen (Luckau), einen Gemeindeteil im Ortsteil Karche-Zaacko der Stadt Luckau
 Schollen (Pelzzurichtung), Hautstreifen beim Dünnschneiden, Fachausdruck der Pelzzurichterei

Schollen ist der Familienname folgender Personen:

 Davy Schollen (* 1978), belgischer Fußballtorhüter
 Matthias Schollen (1846–1915), deutscher Beamter und Heimatdichter